Шведські хокейні ігри 1993 — міжнародний хокейний турнір у Швеції, проходив 11—14 лютого 1993 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Шведські хокейні ігри на yandex 
 Архів  

 
Шведські хокейні ігри 
1993 у хокеї з шайбою
Лютий 1993
1993 у шведському спорті